Niklas Möller, född den 10 november 1988 i Lidköping, är en svensk illusionist.

2004 blev Niklas svensk juniormästare i trolleri. Tävlingarna hölls i Enköping. 2005 vann han återigen de svenska mästerskapen, denna gång i Stockholm. I april samma år blev han även nordisk juniormästare, detta skedde i danska Ålborg.

Födda 1988
Svenska illusionister
Män
Levande personer
Personer från Lidköping